Glatiotis ist der Familienname folgender Personen:

 Deb Glatiotis, kanadische Skeletonpilotin
 Mike Glatiotis, kanadischer Skeletonpilot